

Personnalités 

 David Rosenblum (1977-), gainier français
 Bernard Rosenblum (1927-2007), gainier français
 Gina Rosenblum, productrice de cinéma américaine
 Hans Rosenblum (1901-1965), médecin allemand
 Mary Rosenblum (1952-2018), écrivain américain
 Mona Rosenblum, compositeur, chef d'orchestre, arrangeur et producteur de musique hassidique israélien. 
 Peter Rosenblum (1909-1978) homme politique libéral et sioniste autrichien
 Ralph Rosenblum, monteur de cinéma américain
 Robert Rosenblum (1927-2006), historien d'art américain
 Steven Rosenblum, cinéaste américain
 Walter Rosenblum (1919-2006), photographe américain

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif